Le musée de la Faïence - musée de la Céramique retrace l'histoire de la faïence de Desvres.

Historique 
L'histoire de la poterie à Desvres remonte à l'époque gallo-romaine.
 En 1732, César Boulonne transfère à Desvres une fabrique de faïence initialement installée à Colembert depuis 1725.
 Une production Dupré Poulain est également lancée dont les marques sont Desvres ou D.P.
 En 1762, Jean-François Sta, notaire à Desvres, implante une première faïencerie.
 L'un de ses anciens ouvriers, François-Joseph Fourmaintraux continue cette activité, et ses descendants directs la perpétuent jusqu'aujourd'hui (10 générations au total).
 Faïencerie Delarue à Desvres pendant les années 80-90

Les collections

Œuvres présentées

Expositions temporaires

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Faience Desvres
Faience Desvres
Faience de Desvres
Arts de la table
Musée de la céramique
Boulonnais